

Astronomia 
  Vir – abbreviazione della costellazione di Vergine

Codici 
 VIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Durban Virginia (Sudafrica)
 VIR – codice ISO 3166-1 della Isole Vergini Americane

Geografia
 Vir (Puntadura) – comune della Croazia
 Vir (Puntadura) – isola della Croazia.
 Vír  – comune della Repubblica Ceca

Zoologia
 Vir  – genere di gamberetti della famiglia Palaemonidae